Ricercar ou ricercare, ancienne forme musicale instrumentale
 Ricercar, label de musique classique
 Ricercar Consort, ensemble de musique baroque